Donji Dobrun, BiH, kod Višegrada, BiH
Gornji Dobrun, BiH, kod Višegrada, BiH
Dobrunska nahija
Manastir Dobrun, kod Višegrada, BiH
Dobrun (utvrđeni grad) s podgrađem, kod Višegrada, BiH
Dobrun (Olt, Rumunjska)
Dobrun (Brjanski okrug, Brjanska oblast, Rusija), selo u Rusiji
Dobrun (Sevski okrug, Brjanska oblast, Rusija), naselje
Dobrun (Suzemski okrug, Brjanska oblast, RUsija), selo u Rusiji